Carles Soler i Arqués (Viladrau, 1836 – Madrid, 1896) filòleg, historiador, antropòleg i pedagog català
 Carles Soler i Perdigó (Barcelona, 1932) sacerdot catòlic català